Tekkeköy steht für:

 Tekkeköy (Denizli), Dorf im Landkreis Tavas der türkischen Provinz Denizli
 Tekkeköy (Samsun), türkische Küstenstadt am Schwarzen Meer und ein Landkreis in der Provinz Samsun